Derramadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Derramadero, Puebla, ort, Tilapa, 
 Derramadero, Oaxaca, ort, Santa María Huatulco, 
 Derramadero, San Luis Potosí, ort, Zaragoza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar